Алимовка — посёлок в Сергиевском районе Самарской области, входит в сельское поселение Верхняя Орлянка.

История 
Посёлок основан в 1927 году выходцами из села Н. Мансуркино.

Единственный татарский посёлок в Сергиевском районе.

Население

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района